

Geografia

Niemcy 
 Laufenburg (Baden) – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Waldshut
 Laufenburg (Baden) – przystanek kolejowy w Laufenburg (Baden)
 Laufenburg (Baden) Ost – stacja kolejowa w Laufenburg (Baden)

Szwajcaria 
 Leufenburg – okręg w kantonie Argowia
 Laufenburg – miasto w kantonie Argowia, w okręgu Laufenburg

Osoby 
 Heike Laufenburg – niemiecka malarka